Arnold Hasselblatt ist der Name folgender Personen:

* Arnold Hasselblatt (Historiker) (1852–1927), livländischer Historiker und Journalist
 Arnold Hasselblatt (Mediziner) (* 1929), deutscher Diabetologe und Pharmakologe